Tatejama může být:

 Tatejama (město v Čibě) — město v prefektuře Čibě v Japonsku
 Tatejama (město v Tojamě) — město v prefektuře Tojamě v Japonsku
 Tatejama (sopka) — hora v prefektuře Tojamě v Japonsku

Externí odkazy